Província de Nueva Andalucía y Paria
 Província de Nueva Andalucía y Urabá
 Governació de Nova Andalusia, una de les quatre divisions administratives creades en Amèrica del Sud per l'emperador Carles V 
 Nueva Andalucía (Almeria), barri de la ciutat d'Almeria
 Nueva Andalucía (Marbella), districte de la ciutat de Marbella
 Nueva Andalucía (diari), diari sevillà editat entre 1976 i 1984